I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin) - nummer van Cardi B, Bad Bunny & J Balvin
 I Like It (Enrique Iglesias) -nummer van Enrique Iglesias